

Маньковське сільське поселення — сільське поселення, Александрово-Заводський район, Забайкальський край
 Маньковське сільське поселення — сільське поселення, Чертковський район, Ростовська область